
Fasti Triumphales, Acta Triumphalia или триумфальные фасты — надписи, высеченные в камне около 12 года до н. э., содержащие список триумфов от основания Рима до правления Октавиана Августа.

Fasti Triumphales являются частью более крупной надписи — капитолийских фаст, экспонируемых в Капитолийских музеях Рима.

Список Fasti Triumphales 
В приведённой ниже таблице каждая строка содержит информацию:
 О годе триумфа в предположении, что основание Рима произошло в 752 году до н. э.. Так как римский гражданский год до 153 года до н. э. начинался в марте, а после 153 года до н. э. — с января, то указанные ранние годы соответствуют двум частям года по юлианскому календарю, а в 266—265 годах до н. э. сентябрьские и октябрьские триумфы приведены раньше февральских. Более подробно см. Римский календарь.
 Полное имя триумфатора. Более подробно см. Римские имена.
 Магистратура, занимаемая триумфатором на момент триумфа.
 Порядковые номера триумфов (если триумфатор был удостоен более чем одного триумфа) и число, в который раз триумфатор занимал должность (магистратуру).
 Название жителей города, народа, страны, которые были побеждены; иногда — имя побеждённого полководца.
 День года проведения триумфа.

Многократные триумфаторы 
Полный список триумфаторов в истории Рима не известен. В таблице ниже представлен список известных многократных триумфаторов.

Примечания

Литература 
 Аттилио Деграсси. Fasti Capitolini, 1954

См. также 
 Триумф
 Овация
 Капитолийские фасты

Ссылки 
 Триумфальные фасты
 Fasti Triumphales — Триумфальные фасты 

Письменные источники по истории Древнего Рима
Списки:Древний Рим
Латинские фразы и выражения